ФИВБ светска ранг-листа представља систем рангирања мушких и женских репрезентација у одбојци.  

Систем рангирања недавно је обновљен, након Светске лиге из 2006. (за мушкарце) и Гранд приа исте године (за жене).

Сениоркса ранг-листа

Мушкарци

Жене

 Промена у односу на претходно рангирање (мушкарци: јули 2017; жене: август 2017). 

За целокупно историјско рангирање ФИВБ-е за мушкарце од октобра 2005. до данас, посетите овај линк 

За целокупно историјско рангирање ФИВБ-е за жене од септембра 2005. до данас, посетите овај линк

Бодови у зависности од важности такмичења 

 Бодови се укључују у рангирање од сезоне 2017. и додељују се сваке године до 31. децембра 2020.

Референце 

 
Одбојка